Franciaország
Montels, település Ariège megyében
Montels, település Hérault megyében
Montels, település Tarn megyében